Кристоффель, Мартин (1922—2001) — швейцарский шахматист, международный мастер (1952).
 Кристоффель, Элвин Бруно (1826—1900) — немецкий математик.